Die Tour de Ski 2006/07 war ein im Rahmen des Skilanglauf-Weltcups 2006/07 veranstaltetes Etappenrennen. Es war ursprünglich vom 29. Dezember 2006 bis zum 7. Januar 2007 an fünf verschiedenen Orten in drei Ländern geplant. Nach der Streichung des ersten Veranstaltungsortes Nové Město na Moravě in Tschechien aufgrund unbeständiger Witterungsbedingungen musste der Wettbewerb verkürzt werden. Der Start des Wettbewerbs erfolgte am 31. Dezember in München.

Änderungen 
Durch die Absage der ersten beiden Rennen in Nové Město na Moravě gab es insgesamt weniger Preisgeld. Die Gesamtsieger erhielten nun je 112.500 Schweizer Franken. Insgesamt wurde ein Preisgeld von 750.000 Schweizer Franken ausgeschüttet. Die Punktevergabe für das Gesamtklassement blieb von der Rennstreichung unberührt. Der Sieger erhielt weiterhin 400 Punkte für den Weltcup. Die danach platzierten Teilnehmer erhielten auch die vierfache Punktzahl gegenüber einem Einzelrennen.

Das abschließende Rennen mit Handicap-Start für die Männer wurde auf 11 km verkürzt.

Teilnehmer 
Bei der Tour de Ski nahmem 60 Frauen und 88 Männer aus 22 Nationen teil.

Beim zweiten Rennen starteten bei den Frauen nur noch 59, die aber alle ins Ziel kamen. Bei den Männern gingen 6 Teilnehmer nicht an den Start. Ins Ziel kamen nur noch 76. Unter denen, die das Rennen nicht beendet haben, war Johannes Bredl (bester Deutscher am Vortag), der Gewinner und der Dritt-Platzierte von München.

Das Klassik-Rennen über 15 km bestritten 55 Frauen und 74 Männer. Alle Teilnehmer kamen ins Ziel. Aus deutscher Sicht ging Axel Teichmann nicht mehr an den Start.

Austragungsorte und Rennen 

 Nové Město na Moravě:
 29. Dezember: Prolog, klassisch, Einzelstart, 3 km (Frauen) und 4,5 km (Männer).
 30. Dezember: Verfolgung*, freie Technik, Handicapstart*, 10 km (Frauen) und 15 km (Männer).

Die Rennen am 29. Dezember und 30. Dezember wurden wegen Schneemangels ersatzlos gestrichen. Premiere der Tour de Ski war nun in München.

 München:
 31. Dezember: Sprint, freie Technik, 1,0 km (Frauen) und 1,2 km (Männer).
 1. Januar: Ruhetag

 Oberstdorf:
 2. Januar: Doppel-Verfolgung, klassisch + freie Technik, Ski-Duathlon 5+5 km (Frauen) und 10+10 km (Männer).
 3. Januar: Distanzrennen, klassisch, Einzelstart, 10 km (Frauen) und 15 km (Männer).
 4. Januar: Ruhetag

 Asiago:
 5. Januar: Sprint, freie Technik, 1,0 km (Frauen) und 1,2 km (Männer).

 Val di Fiemme: in Cavalese
 6. Januar 2007: Distanzrennen, klassisch, Massenstart, 15 km (Frauen) und 30 km (Männer).
 7. Januar 2007: Verfolgung*, freie Technik, Handicapstart*, 10 km (Frauen) und 15 km (Männer), Bergetappe.

(*) Handicapstart: Bei diesem Rennen wurde in der Reihenfolge des aktuellen Gesamtklassements gestartet, d. h. die/der Führende zuerst. Der Startabstand ergab sich aus der Differenz der Gesamtzeiten zwischen den Startern aller bis dahin absolvierten Rennen.

Ergebnisse

Gesamt

München

Oberstdorf Doppel-Verfolgung

Oberstdorf Klassisch

Asiago

Val di Fiemme klassisch

Val di Fiemme Bergetappe

Weblinks 
 https://www.fis-ski.com/data/document/fistourdeski2006-2007final.pdf (PDF, 53 KiB)

Einzelnachweise 

2006
Sportveranstaltung 2006
Sportveranstaltung 2007